Personen
 Bengt Lundin, Zweeds componist
 Sten Lundin, Zweeds motorcrosser

Andere
 Lundin Energy, een Zweedse oliemaatschappij
 Lundin Mining, een Zweeds mijnbouwbedrijf
 Lundinverdediging, een schaakopening

Zie ook
 Lunden (doorverwijspagina)